Teschen – nome tedesco di una città situata sul fiume Olza, attualmente divisa in due città separate:
 Cieszyn (Polonia)
 Český Těšín (Repubblica Ceca)
 Trattato di Teschen – trattato del 1779 riguardante la guerra di successione bavarese
 Ducato di Teschen – ducato della regione storica della Slesia